Тиберий Семпроний Лонг ():
 Тиберий Семпроний Лонг — консул 218 года до н. э.
 Тиберий Семпроний Лонг — консул 194 года до н. э., сын предыдущего.